Tyran může být:

titul
tyran – původně řecký titul samovládce (viz tyrannis)

ptáci

 Tyran (ptáci) – označení několika rodů ptáků čeledi tyranovití

dinosaurus
Tyrannosaurus

historie
 Hippias (tyran), antický politik

 kniha
 Malý tyran – kniha o výchově malých dětí z pera dětské psycholožky Jiřiny Prekopové

film
 Tyran Jeruzalemský, film z roku 1910 
 Tyran ze Syrakus, film z roku 1911 
 Tyran Guimba a jeho epocha, film z roku 1995 
 Tyran Banderas, film z roku 1993 

fiktivní postava
Darth Tyrannus

ostatní 
Sic semper tyrannis

Související články 
diktátor (rozcestník)

Externí odkazy